Der Funkturm Ellerberg liegt auf dem Ellerberg und versorgt die Ortschaft Lütmarsen der ostwestfälischen Stadt Höxter, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) und umliegende Straßen mit Mobilfunk.

Lage und technischer Aufbau  
Der Funkturm Ellerberg versorgt Lütmarsen und Umgebung mit Mobilfunk. Er verfügt über 30 Sendeantennen, die sich auf einer Höhe von 32,4 bis 38,4 Meter befinden. Der Turm hat eine Höhe von ca. 40 Meter und ist über einen Waldweg, angeschlossen an den Burgensteig, erreichbar.

Abholzung des umliegenden Waldes 
Im Sommer 2020 wurden große Teile des sich um den Funkturm befindenden Nadelwaldes aufgrund des Dürresommers 2019 und der damit verbundenen Borkenkäferplage abgeholzt.

Liste der Sendeantennen 

Quelle:

Weblinks

Einzelnachweise 

Bauwerk in Höxter